Гран-при Италии 1991 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 8 сентября 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Айртон Сенна 1:26,061
 На этом Гран-при Михаэль Шумахер завоевал первые очки в карьере гонщика Формулы-1

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии